Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 179-es, továbbá 179A, 179É jelzésű menetrend szerinti autóbuszjáratok:

 179-es busz (Budapest)
 179A busz (Budapest)megszűnt
 179É busz (Budapest, 1984–2005)megszűnt